Вайнерт () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Вайнерт, Аструд Эванжелина (более известна как Аструд Жилберту; род. 1940) — бразильско-американская певица и композитор в стиле самба и босса-нова.
 Вайнерт, Ли (урождённая Пичман; 1899—1983) — немецкая эстрадная артистка, декламатор и деятель культуры в ГДР.
 Вайнерт, Эрих (1890—1953) — немецкий поэт и переводчик, общественный деятель Германской Демократической Республики.